Ани́чков, Ані́чков () — російське прізвище, утворене від Аничка — зменшувальної форми Аника, що є народною формою імені Аникей (укр. Оникій)

Відомі носії
 Аничкови — російський дворянський рід.
 Анічков Дмитро Сергійович (1733–1788) — російський просвітитель, професор філософії та математики Московського університету.
 Аничков Микола Миколайович (1885–1964) — російський патолог, академік АН СРСР.
 Аничков Михайло Вікторович (1855—1914?) — російський інженер.
 Аничков Сергій Вікторович (1892—1981) — видатний радянський фармаколог, племінник М. В. Аничкова.

Див. також 
 Аничков палац
 Аничков міст
Російські прізвища